Goode kan som auktorsförkortning betyda:

 George Brown Goode
 Mark Goode

Robotskapade auktorsförkortningar